Ukrainian Neurosurgical Journal — научный медицинский рецензируемый журнал. Издание практикует политику немедленного открытого доступа к опубликованному содержанию. Журнал публикует материалы, касающиеся фундаментальных и клинических исследований в нейрохирургии, а также нейрорадиологии, отоневрологии, клинической нейрофизиологии, органической неврологии, нейроиммунологии, нейробихимии, нейропатоморфологии и других смежных областях.

Учредители 
Национальная академия медицинских наук Украины

Институт нейрохирургии им. акад. А.П. Ромоданова НАМН Украины

Украинская Ассоциация Нейрохирургов

Издатель 
Институт нейрохирургии им. акад. А.П. Ромоданова НАМН Украины

История 

Первый номер первого на Украине журнала, освещающего вопросы этиологии, патогенеза, клиники, диагностики и лечения нейрохирургической патологии, вышел в апреле 1995 г. под названием Бюллетень Украинской Ассоциации Нейрохирургов, и за период 1995-1999 гг. опубликовано восемь его номеров. С 2000 по 2018 журнал выходил под названием «Український нейрохірургічний журнал = Украинский нейрохирургический журнал = Ukrainian Neurosurgical Journal» (pISSN 1810-3154, eISSN 2412-8791). В 2019 году перерегистрирован с единственным названием «Ukrainian Neurosurgical Journal» (pISSN 2663-9084, eISSN 2663-9092) и с таким названием издается по настоящее время.

Главный редактор 
Педаченко Евгений Георгиевич (Киев, Украина)

Заместитель главного редактора 
Белошицкий Вадим Васильевич (Киев, Украина)

Заведующая редакцией 
Никифорова Анна Николаевна (Киев, Украина)

Редакционная коллегия 
Арраез Мигель А. (Малага, Испания) • Вукич Мирослав (Загреб, Хорватия) • Газиоглу Нурпери (Истанбул, Турция) • Гук Андрей Петрович (Киев, Украина) • Эндрюс Рассел Дж. (Лос Гатос, Соединенные Штаты) • Запухлих Григорий (Кишинев, Молдова) • Зельман Владимир (Лос-Анджелес, США) • Кариев Гайрат Маратович (Ташкент, Узбекистан) • Като Йоко (Тоёакэ, Япония) • Крэгг Роман (Лондон, Великобритания) • Малышева Татьяна Андреевна (Киев, Украина) • Медведев Владимир Викторович (Киев, Украина) • Меламед Израиль (Беер Шева, Израиль) • Нетлюх Андрей Михайлович (Львов, Украина) • Райнов Николай (Мюнхен, Германия) • Расулич Лукас Грюица ( Белград, Сербия) • Розуменко Владимир Давидович (Киев, Украина) • Рутка Джеймс (Торонто, Канада) • Сирко Андрей Григорьевич (Днепр, Украина) • Смоланка Владимир Иванович (Ужгород, Украина) • Смрчка Мартин (Брно, Чехия) • Фищенко Яков Витальевич (Киев, Украина) • Хижняк Михаил Виталиевич (Киев, Украина) • Цымбалюк Виталий Иванович (Киев, Украина) • Шанько Юрий Георгиевич (Минск, Беларусь)

Ссылки 
 Сайт журнала
 Журнал в Научной периодике Украины
 Журнал в eLibrary

Медицинские журналы